Pokrajina Al-Hasakah (, ,  je jedna od 14 sirijskih pokrajina. Nalazi se na krajnjem sjeveroistoku zemlje. Od ostalih pokrajina se ističe plodnom zemljom, obiljem vode, prirodnim ljepotama i s više od stotinu arheoloških lokaliteta. Prije rata u Siriji, skoro polovica sirijske nafte se crpila u ovoj pokrajini.

Demografija

Naselja iznad 5 000 stanovnika 
Broj stanovnika odnosi se na službeni popis iz 2004. :

Okruzi i nahije 

Pokrajina je podijeljena u 4 okruga i 16 nahija (u zagradama je broj nahija u okrugu):
 Okrug Al-Malikiyah (3)
 Nahija Al-Malikiyah
 Nahija Al-Yaarubiyah
 Nahija Al-Jawadiyah
 Okrug Qamishli (4)
 Nahija Al-Qahtaniyah
 Nahija Tell Hamis
 Nahija Qamishli
 Nahija Amuda
 Okrug Ras al-Ayn (2)
 Nahija Ras al-Ayn
 Nahija Al-Darbasiyah
 Okrug Al-Hasakah (7)
 Nahija Bir al-Helou al-Wardiya
 Nahija Al-Hawl
 Nahija Al-Hasakah
 Nahija Tell Tamer
 Nahija Al-Arishah
 Nahija Al-Shaddadah
 Nahija Markada

Izvori

Vanjske poveznice 

  ehasakeh The First Complete website for Al-Hasakah news and services

Hasakah